Ла-Туре́т-Кабарде́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Мас-Кабардес. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11391.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 23 человека.

Экономика 

В 2007 году среди 14 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 9 были экономически активными, 5 — неактивными (показатель активности — 64,3 %, в 1999 году было 52,9 %). Из 9 активных работали 7 человек (5 мужчин и 2 женщины), безработными были 2 женщины. Среди 5 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 2 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь св. Анны (XV век), в 1948 году включена в число исторических памятников
 Крест Ла-Турет-Кабардес

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од